Sociedade da Terra Redonda (STR) era um blog criado e mantido por Leandro da Silva Nunes Vieira, que se identifica pelo pseudônimo de "Leo Vines", que promove os interesses ateístas. Registrado em 3 de setembro de 1999, defende como princípios básicos:
 Defesa dos direitos dos ateístas na sociedade
  Separação entre estado e a igreja
 Divulgação do pensamento científico e crítico
 Refutação de charlatanismos e dogmas religiosos.

Ver também
Ateísmo

Ligações externas
 Site Oficial

Blogues
Organizações ateias
Organizações céticas do Brasil